Синиша Анджелкович (; 13 февраля 1986, Крань, СФРЮ) — словенский футболист, защитник клуба «Падова». Выступал в национальной сборной Словении.

Карьера

Клубная 
Синиша Анджелкович — воспитанник клуба «Триглав». Оттуда он перешёл в «Драву», где дебютировал 19 июля 2008 года в матче с «Нафтой». В том же сезоне, 9 мая 2009 года, Синиша забил первый гол за клуб, поразив ворота «Копера». Всего в сезоне 2008/09 провёл 36 матчей чемпионата и Кубка Словении по футболу, в сезоне 2009/10 — 22 встречи. В последнем матче за «Драву» Анджелкович играл против сопернического клуба из своего дебюта — «Нафты».

Зимой Анджелкович перешёл в «Марибор», дебютировав в новом клубе 27 февраля 2009 года в матче с «Домжале». Всего за «Марибор» Синиша провёл оставшийся 21 матч в чемпионате (кроме последнего тура) и 5 встреч в Кубке страны. В том же сезоне, 27 марта, защитник забил мяч за клуб, поразив ворота «Горицы». В сезоне 2010/11 Синиша дебютировал в Лиге Европы во встрече с венгерским «Видеотоном».

9 декабря 2010 года Анджелкович перешёл в клуб «Палермо», подписав контракт на 4,5 года с заработной платой в 250 тыс. евро за сезон. 12 января 2011 года дебютировал в Кубке Италии в матче с «Кьево», а 4 дня спустя — в серии А во встрече с «Кальяри».

16 августа 2011 года Синиша перешёл на правах аренды в клуб «Асколи». В следующем году он переходит на правах аренды в другой клуб — «Модена».

9 января 2019 года присоединился к клубу «Падова» по контракту на 1,5 года.

В сборной команде Словении 
Анджелкович дебютировал за сборную Словении 9 февраля 2011 года: он вышел на замену в конце второго тайма товарищеской встречи с албанцами. 25 марта того же года в матче с Италией, который проводился в рамках отборочного этапа Евро-2012 словенский футболист на 70-й минуте заменил травмированного Мишо Бречко.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на nzs.si
 
 
 

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Драва»
Игроки ФК «Марибор»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Венеция»
Игроки ФК «Падова»